«Мой па́па — вождь» — семейная комедия 2022 года Егора Кончаловского с Дмитрием Нагиевым и Марией Мироновой в главных ролях.

Фильм вышел в российский и мировой прокат 26 мая 2022 года.

Сюжет 
Десять лет назад капитан дальнего плавания попал в плен к африканским аборигенам. И теперь он — вождь! Со всеми вытекающими. Вернувшись в родной город, он ходит с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не признаёт правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

В ролях 
 Дмитрий Нагиев — Володя Петров
 Мария Миронова — Зинаида
 Фёдор Добронравов — Саныч
 Максим Лагашкин — Сергей, мэр
 Роман Мадянов — Мормышкин
 Егор Тишканин — Вовка
 Маша Преснякова — Яна
 Елисей Степанов — Ромка
 Мира Малахова — Тамарка
 Кристина Бабушкина — Татьяна
 Ольга Хохлова — Нина
 Евгений Романцов — Феликс
 Тимофей Баженов — тревел-блогер
 Наталья Аринбасарова — бабушка на дороге
 Светлана Акимушкина — мама Яны
 Юрий Душин — отец Яны

Маркетинг 
Трейлер фильма был опубликован в интернете в конце апреля 2022 года.

Производство 
Съёмки фильма проходили в Москве, Подмосковье и на берегах Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга с середины мая до конца июня 2021 года.

Примечания

Ссылки 
«Мой папа — вождь» // Официальный сайт фильма

Фильмы России 2022 года
Семейные фильмы России
Кинокомедии России
Кинокомедии 2022 года
Приключенческие фильмы России
Фильмы на русском языке